Dvojna vijačnica pomeni par paralelnih vijačnic, ki se ovijata okoli skupne osi. Največkrat se izraz nanaša na zgradbo molekul DNK – glej dvojna vijačnica DNK. Tudi RNK se lahko nahaja v podobni strukturi – glej dvojna vijačnica RNK.

Dvojna vijačnica je tudi ime meglice v Mlečni cesti – glej Dvojna vijačnica (meglica).

Viri